Владимир Александрович Соловьёв (15 июля 1903 года, Санкт-Петербург — 8 октября 1955 года, Гродно) — советский военный деятель, Генерал-майор (1942 год).

Начальная биография 
Владимир Александрович Соловьёв родился в 1903 году в Санкт-Петербурге.

Военная служба

Гражданская война 
В августе 1919 года был призван в ряды РККА, после чего был направлен на службу красноармейцем в заградительный отряд, дислоцированный в Куйбышеве, а затем в отдельный кавалерийский эскадрон Кировоградского ЧК, принимавшего участие в ходе подавления бандитизма в Кировоградской области.

Межвоенное время 
После окончания войны из-за ранения Соловьёву в 1922 году был предоставлен долгострочный отпуск, после возвращения из которого в сентябре 1924 года был направлен на учёбу на кавалерийское отделение Объединённой школы имени ВЦИК, после окончания которого в 1927 году был назначен на должность командира кавалерийского взвода 41-го Нахичеванского пограничного отряда войск ОГПУ, в марте 1930 года — на должность помощника коменданта пограничного участка 39-го Ленинаканского пограничного отряда войск ОГПУ, в июне 1932 года — на должность помощника командира 58-го отдельного кавалерийского дивизиона войск ОГПУ, в сентябре — на должность командира батальона, а вскоре — на должность начальника штаба 20-го Кировобадского кавалерийского полка войск ОГПУ-НКВД (Управление погранохраны и войск ОГПУ-НКВД Закавказского округа). В мае 1935 года Соловьёв был направлен на учёбу в Высшую пограничную школу НКВД, после окончания которой в 1937 году был направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, после окончания которой в марте 1939 года был назначен на должность начальника штаба Главного управления войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности, затем возглавил штаб 52-й стрелковой дивизии (Ленинградский военный округ), после чего принимал участие в ходе советско-финской войны.

Великая Отечественная война 
С началом войны Соловьёв находился на прежней должности на Северном фронте. В июле 1941 года в ходе боевых действий на мурманском направлении был ранен и контужен и после излечения в августе того же года был назначен на должность командира 88-й стрелковой дивизии, оборонявшейся в районе станции Лоухи (станция) (Республика Карелия), преобразованной в марте 1942 года в 23-ю гвардейскую и тогда же перешедшей в наступление в составе 26-й армии на кестеньгском направлении, отбросив противника на 40 км. Командуя дивизией, Соловьёв в сентябре 1941 и в 1942 году был ранен.

В августе 1942 года генерал-майор Соловьёв был назначен на должность заместителя командующего 26-й армией (Карельский фронт), затем — на должность начальника штаба 31-го стрелкового корпуса, а с мая 1943 года исполнял должность командира этого же корпуса, который вёл оборонительные боевые действия в районе Кировской железной дороги в Заполярье. В августе 1943 года был снят с занимаемой должности, после чего был зачислен в резерв Ставки Верховного Главнокомандования и направлен на учёбу на четырёхмесячные курсы усовершенствования командного состава при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после окончания которых в декабре 1943 года был направлен в распоряжение Военного совета Забайкальского фронта и в феврале 1944 года назначен на должность командира 103-й стрелковой дивизии, находясь на которой, принимал участие в боевых действиях в ходе советско-японской войны.

За боевые отличия во время советско-японской войны Соловьёв был упомянут в благодарственном в приказе Верховного Главнокомандующего.

Послевоенная карьера 
С ноября 1945 года Соловьёв находился в распоряжении командующего Забайкальско-Амурского военного округа и в январе 1946 года был назначен на должность заместителя командира 10-го стрелкового корпуса в составе Уральского военного округа, а затем — на должность заместителя командира 9-го гвардейского стрелкового корпуса (28-я армия, Белорусский военный округ), дислоцированного в Гродно.

Генерал-майор Владимир Александрович Соловьёв в 1949 году закончил высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, но в декабре того же года в связи с тяжёлой болезнью был уволен в запас. Умер 8 октября 1955 года в Гродно.

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945);
 Два ордена Красного Знамени (25.07.1941, 03.11.1944);
 Медали.

 Почётный сотрудник госбезопасности.

Память

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Гражданской войны в России
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники советско-японской войны (СССР)
Члены КПСС